Förteckning av Cachaçasorter:

Detta är ingen heltäckande lista över alla märken och varianter som finns, det finns säkert mer än tusen sorter och nya kommer varje år och gamla försvinner. Det är dock ett försök att skapa en förteckning över de större och av annan anledning intressanta sorter. 

 Bayu
 Berro
Cachaça 51
 Caninha da Roça
Floresta
 Fogo Mineiro
 Granfina
Leão de Ouro
 Mistura Fina
 Nêga Fulô
Pitú
 Quizumba
 Rosa Mineira
 Sapucaia Velha
 Schermann
 Senzala
Seleta
 Tombos
 Velho Barreiro
 Cachaça Jamal
 Ypioca
 Sagatiba
 Cachaça brejeira de cabeça
 Leblon

 Lista
Cachaca